Molkenbach ist ein Gewässername:

 Molkenbach (Darmstadt), Bach im Gebiet der kreisfreien Stadt Darmstadt, Hessen, der in die städtische Kanalisation einfließt, die zum Darmbach entwässert
 Molkenbach (Hambach), rechter Zufluss des Hambach (zum Schwollbach) bei Burbach, Ortsgemeinde Niederhambach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Molkenbach, deutscher Name des Milovanský potok (Plazský potok), rechter Zufluss des Plazský potok (deutsch Bleisbach/Bleißbach/Pleis) auf dem Truppenübungsplatz Libavá im Okres Olomouc (deutsch Bezirk Olmütz), Olomoucký kraj (deutsch Olmützer Region), Tschechien

Siehe auch: 
 Molkengraben
 Mollenbach